David Holmes (zakenman),  voormalig voorzitter van Rangers FC
David Holmes (politicus)
David Holmes (componist)
David Holmes (sport)
David Holmes (acteur), bekend van de Harry Potterfilms
David Holmes (psycholoog) 
David Holmes (chiropraxie)
Dave Holmes (VJ), voormalig VJ van MTV